

Geografie 
 Witteveen (De Wolden), plaats in de Nederlandse provincie Drenthe
 Witteveen (Midden-Drenthe), plaats in de Nederlandse provincie Drenthe
 Witte Veen, natuurgebied in de Nederlandse provincie Overijssel

Nederlandse personen en personages 
 Dirk Witteveen (1949-2007), bankier
 Hermanus Willem Witteveen (1815-1884), predikant
 Johan Witteveen (1921-2019), politicus (VVD, minister van Financiën) en econoom (IMF-voorzitter, hoogleraar), vader van Willem Witteveen
 Mark Witteveen (1950), beeldhouwer
 Merel Witteveen (1985), zeilster (Ynglingklasse)
 Tineke Witteveen-Hevinga (1947), politica (PvdA)
 Willem Witteveen (doorverwijspagina)
 Willem Gerrit Witteveen (1891-1979), ontwerper

Overige 
 Witteveen (winkelketen), een voormalig Nederlands bedrijf in mode en manufacturen
 Joop Witteveenprijs, prijs voor historisch onderzoek op het gebied van eetcultuur in Nederland en Vlaanderen
 Witteveen+Bos, Ingenieurs- en adviesbureau